Теорема Титце о продолжении
 Теорема Титце о выпуклом множестве

См. также
 Титце